Niebla är ett släkte av lavar. Niebla ingår i familjen Ramalinaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Sporsäcksvampar
Niebla